U, Hrvatski pisci iz BiH